

Informatica 
 Head First  – collana di manuali della O'Reilly Media

Musica 
Head First  – album dei The Babys del 1978
Head First  – album degli Uriah Heep del 1983
 Head First  – traccia dell'album Under the Influence degli Overkill del 1988
 Head First  – album dei Vertical Hold del 1995
Head First  – album dei Badfinger del 2000
Head First  – album dei Goldfrapp del 2010